Ōtaki peut désigner au Japon :

 Ōtaki (Ōtaki-machi), bourg de la préfecture de Chiba ;
 Ōtaki (Ōtaki-mura), village de la préfecture de Nagano ;
 le domaine d'Ōtaki (Ōtaki-han) ;
 le château d'Ōtaki (Ōtaki-jō) à Ōtaki, Chiba ;
 le château d'Ōtaki (Ōtaki-jō) à Echizen, Fukui.